Гуанцзу́н () — храмове ім'я китайських імператорів.

Носії 
 Гуанцзун — дванадцятий імператор династії Сун (1189–1194).
 Гуанцзун — чотирнадцятий імператор династії Мін (1620).

Храмові імена імператорів